Александр Елькин:
Елькин, Александр Александрович (1913—1981) — советский поэт и писатель.
Елькин, Александр Иосифович (род. 1929) — советский и российский физик и художник.
Елькин, Александр Николаевич (род. 1962) — генеральный директор ОАО «Славянка», входящего в ОАО «Рособоронсервис», ранее был генеральным директором ЗАО «Безопасность и связь».